Шишовка — упразднённая в 2011 году деревня в Чернушинском районе Пермского края. Входила в состав Калиновского сельского поселения.

Урочище находится примерно в 24 км к северо-востоку от центра города Чернушки.

В 2005 году численность населения составляла 2 человека.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 0 человек.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Чернушинского района
Населённые пункты, упразднённые в 2011 году